Тиноко () — испанская и бразильская фамилия:
 Алвес Тиноко, Алфредо (1904—1975) — бразильский футболист, полузащитник.
 Тиноко Гранадос, Федерико (1868—1931) — коста-риканский военный, «временный глава правительства» (1917) и президент Коста-Рики (1917—1919).
 Тиноко де Контрерас, Хосе Грегорио (предположительно, 1780 дата смерти неизвестна) — борец за независимость территорий Центральной Америки от Испании.